755 може да се отнася за:

 755 година от новата ера
 755 година преди новата ера
 755, число
 755 Куинтилла, астероид
 NGC 755, галактика